Typ 88 – chiński uniwersalny karabin maszynowy
 Typ 88 – chiński karabin wyborowy
 Typ 88 - jedna z nazw koreańskiego czołgu K1 Rokit
 Typ 88 - używana na początku lat 90. nazwa japońskiego  bwp Typ 89
 Typ 88 - japońskie oznaczenie tankietek Vickers Carden Loyd Mark VI